Federico Guglielmo di Meclemburgo-Schwerin (1675-1713) – duca di Meclemburgo-Schwerin dal 1692 al 1713
 Federico Guglielmo di Meclemburgo-Strelitz (1819-1904) – granduca di Meclemburgo-Strelitz dal 1860 alla morte